Менголи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Менголи, Аннибале (1851—1895) — итальянский контрабасист.
 Менголи, Пьетро (1626—1686) — итальянский математик, католический священник.